Lonovics József (1793–1867) főpap, kalocsai érsek
 Lonovics József (1824–1902) Csanád megye főispánja